Клан О'Ше (ірл. — clan O'Shea, clan Ó Sé) — О'Шей, О'Шея — ірландський клан. Англоїзована форма давньої ірландської назви О'Шея, О'Шега (ірл. — Ó Séaghdha) або О'Ше (Ó Sé). Клан жив на території давнього васального королівства Корку Дуйбне, що було розташоване в нинішньому графстві Керрі у провінції Манстер, і був панівним кланом в цьому королівстві аж до англійського завоювання Манстеру. Клан виник як гілка чи септа більш давнього клану Корку Дуйбне. Зараз люди з клану О'Ше крім невеликої частини, що лишилась в Ірландії, живуть на різних континентах і в різних країнах світу: Канаді, Австралії, Новій Зеландії, США та ін.

Видатні і відомі люди з клану О'Ше 
 Аліса О'Ше Петерсен (ірл. — Alicia O'Shea Petersen) (1862–1923) австралійська суфражистка та феміністка.
 Бріан О'Ше (ірл. — Brian O'Shea) (1944 р. н.) — ірландський політик.
 Бріан О'Ше (ірл. — Brian O'Shea) — американський боксер.
 Кларрі О'Ше (ірл. — Clarrie O'Shea) (1906–1988) — австралійська профспілкова діячка.
 Франк О'Ше (ірл. — Franc O'Shea) — музика.
 Джеймс О'Ше (ірл. — James O'Shea) — різьбяр з каменю Вікторіанської епохи школи Джона Раскіна.
 Джек О'Ше (ірл. — Jack O'Shea) — ірландський футболіст.
 Джек О'Ше (ірл. — Jack O'Shea) — відомий ірландський м'ясник, відзначений нагородами.
 Джей О'Ше (ірл. — Jay O'Shea) (нар. 1988) — ірландський футболіст.
 Джон О'Ше (ірл. — John O'Shea) (нар. 1981) — ірландський футболіст.
 Джон О'Ше (ірл. — John O'Shea) (1920–2001) — новозеландський режисер.
 Джон О'Ше (ірл. — John O'Shea) (нар. 1944) — ірландський діяч, організатор гуманітарних місій.
 Джон Август О'Ше (ірл. — John Augustus O'Shea) (1839–1905) — ірландський солдат, журналіст, письменник.
 Катерін О'Ше (ірл. — Katherine O'Shea) (1846–1921) — дружина ірландського політика Чарльза Стюарта Парнелла — борця за свободу Ірландії.
 Кельвін О'Ше (ірл. — Kelvin O'Shea) (нар. 1933) — австралійський футболіст.
 Марк О'Ше (ірл. — Mark O'Shea) (нар. 1956) — британський герпетолог.
 Мішель О'Ше (ірл. — Michael O'Shea) (нар. 1970) — канадський футболіст.
 Міло О'Ше (ірл. — Milo O'Shea) (1926–2013) — ірландський актор.
 Наталія О'Ше (ірл. — Natalia O'Shea) (нар. 1976) — російська співачка, музика та лінгвістка, очолює музичний гурт «Мельница».
 Оскао О'Ше (ірл. — Oscar O'Shea) (1881–1960) — канадсько-американський актор.
 Рік О'Ше (ірл. — Rick O'Shea) (нар. 1973) — ірландський диктор радіо.
 Стів О'Ше (ірл. — Steve O'Shea) — новозеландський гідробіолог, океанолог.
 Тессі О'Ше (ірл. — Tessie O'Shea) (1913–1995) — уельська актриса.
 Тімоті О'Ше (ірл. — Timothy O'Shea) (нар. 1949) — віце-канцлер університету Единбургу.
 Тоні О'Ше (ірл. — Tony O'Shea) (нар. 1961) — британський гравець у дартс.
 Вільям О'Ше (ірл. — William O'Shea) (1840–1905) — ірландський солдат і член парламенту.

Джерела 
 Francis John Byrne. Irish Kings and High-Kings. Four Courts Press. 2nd revised edition, 2001.
 Vernam Hull. «The Later Version of the Expulsion of the Déssi», in Zeitschrift für celtische Philologie 27 (1958-59): 14-63.
 Paul MacCotter. Medieval Ireland: Territorial, Political and Economic Divisions. Four Courts Press. 2008.
 Eoin MacNeill. «Early Irish Population Groups: their nomenclature, classification and chronology», in Proceedings of the Royal Irish Academy (C) 29. 1911. pp. 59-114
 Eoin MacNeill. «Notes on Irish Ogham Inscriptions», in Proceedings of the Royal Irish Academy. 1909. pp. 329-70
 T. F. O'Rahilly. Early Irish History and Mythology. Dublin Institute for Advanced Studies. 1946.
 МакКормак Д. Історія Ірландії. — К.: Юніверс, 2006.
 Ейтне Месі Легендарна Ірландія. — К.: Юніверс, 2006.

Клани Ірландії